Jerry C. Lee, né le , était le sixième président de l'Université Gallaudet, devenant plus tard le Chancelier de l'Université Nationale.  En 1986, il a été membre du Conseil d'Administration de la Fondation de la Recherche sur la Surdité.

Références 

Naissance en novembre 1941
Universitaire américain du XXe siècle